Berezo negro puede referirse a:
 el nombre común de la planta Calluna vulgaris;
 el nombre común de la planta Erica arborea.
 el nombre común de la planta '''''Erica cinerea